Madame X kan henvise til

 Madame X (film fra 1916), en amerikansk stumfilm
 Madame X (film fra 1918), en amerikansk stumfilm
 Madame X (film fra 1929), en amerikansk dramafilm